Первоура́льск (до 1920 года — Васи́льевско-Шайта́нский посёлок) — город областного подчинения в европейской части Свердловской области, четвёртый по численности населения город в области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Административный центр городского округа Первоуральск и Западного управленческого округа, в состав которого входит ещё 12 городских округов и 1 муниципальный район.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

История 

В 1702 году рудознатец из Уткинской Слободы Фёдор Росов открыл у горы Волчиха месторождение железной руды.

В 1721 году основана деревня Подволошная.

Летом 1730 года внук Никиты Демидова Василий начал строительство чугуноплавильного и железоделательного завода на реке Шайтанке (Нижнешайтанский, впоследствии Васильевско-Шайтанский завод). 1 декабря 1732 года заводская домна дала первый чугун. Эта дата и считается датой основания города.

В 1760 году был построен Верхнешайтанский железоделательный завод, а на речке Ельничной была построена лесопильня для нужд обоих заводов.

9 июня 1771 года вспыхнул бунт рабочих Васильевско-Шайтанского завода под руководством Андрея Плотникова. Владелец завода Ефим Ширяев был убит. 20 января 1774 года в посёлок вошёл отряд сподвижника Емельяна Пугачёва Ивана Белобородова. После подавления восстания Пугачёва посёлок был сожжён.

В 1829 году Урал посетили известные немецкие учёные — А. Гумбольдт и Г. Розе, которые установили в районе Берёзовой горы место перевала с западного склона Уральских гор на восточный — границу Европы и Азии. На этом месте в 1837 году в связи с проездом наследника престола был установлен первый на Урале обелиск «Европа-Азия».

15 сентября 1915 году пущена первая прокалочная печь химического Хромпикового завода. Шайтанский химический завод по выработке натриевого хромпика и серной кислоты, сооружён с большими недоделками. Он строился акционерным обществом Верх-Исетских заводов на базе Гологорского месторождения хромистого железняка и Билимбаевского месторождения известняка.

На Васильевско-Шайтанском заводе впервые на Урале был освоен выпуск труб, в связи с чем 2 сентября 1920 года завод был переименован в «Первый уральский завод цельнотянутых и катаных труб». В конце сентября того же года общим собранием граждан Шайтанской волости посёлок Васильевско-Шайтанский переименован в Первоуральский.

В 1924 году в Екатеринбургском округе образован Первоуральский район с центром в рабочем посёлке Первоуральске.

В 1929 году создан «Хромпикстрой», началось расширение Хромпикового завода.

В 1929 году у подножия горы Караульной заложен Динасовый завод, первое специализированное предприятие Урала по выпуску огнеупоров. Свою первую продукцию завод дал в 1932 году.

В 1931 году началось строительство Первоуральского новотрубного завода — крупнейшего в Европе.

20 июня 1933 года постановлением ВЦИК рабочий посёлок Первоуральский был преобразован в посёлок городского типа Первоуральск.

13 мая 1934 года трубоволочильный цех Новотрубного завода выдал первые трубы.

В середине 1930-х годов развернулась эксплуатация рудника на горе Магнитка.

В 1935 году на Новотрубном заводе получена первая горячекатаная труба.

В 1935 году начата разработка титаномагнетитовой руды горы Магнитки, основан посёлок Магнитка.

3 мая 1935 года Первоуральск преобразован в город областного подчинения с передачей ему территории упразднённого Первоуральского района.

В годы Великой Отечественной войны шестеро первоуральцев были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1941 году на базе эвакуированного оборудования ленинградского завода «Электрик» создано первое на Урале предприятие электросварочных машин и аппаратов (позднее — новоуткинский завод «Искра»).

На базе оборудования криворожского завода «Металлист» в наземных службах Гологорского рудника создан завод по ремонту горного оборудования, ныне ОАО «Первоуральский завод горного оборудования».

В 1956 год — сдан в эксплуатацию первый энергетический котёл Первоуральской ТЭЦ.

1 февраля 1963 года Совет депутатов трудящихся города Первоуральск передан в подчинение Свердловскому областному Совету депутатов трудящихся.

2 января 1973 года «Старотрубный» завод вошёл в «Новотрубный» на правах филиала. Весной 1973 года между посёлками Талица и Магнитка началось сооружение завода по выпуску трубчатых строительных конструкций, выдавшего первую продукцию в 1975 году.

В 1982 году указом Президиума Верховного Совета СССР Первоуральск награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1986 году Совет Министров СССР принял постановление об организации в городе Первоуральске Свердловской области производства электросварных профилей прямоугольного и квадратного сечений (постановление № 1119 от 20 сентября 1986 года).

13 января 1990 года в трёх километрах восточнее Первоуральска совершил вынужденную посадку из-за пожара на борту пассажирский самолёт Ту-134A Волгоградского авиаотряда «Аэрофлота» (бортовой номер СССР-65951), совершавший рейс Тюмень — Уфа — Волгоград. Из 65 человек, находившихся на борту, 27 погибли (в том числе 4 члена экипажа).

1991 год — официальная дата рождения завода «Уралтрубпром», который впоследствии в связи с изменением формы собственности преобразован в открытое акционерное общество «Уральский трубный завод „Уралтрубпром“».

В 1996 году по итогам референдума 17 декабря 1995 года создано муниципальное образование «город Первоуральск».

7 июня 2000 года основана Группа Компаний «УНИКОМ» — изготовитель оборудования и запасных частей для производств нефтяной и газовой промышленности. В 2020 году в состав предприятия вошёл камнелитейный цех ПЗГО — производство из каменного литья.

В 2005 году ОАО «Уралтрубпром» и ОАО «ПЗТСК» (Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций) объявили о начале создания единого производственного комплекса. В 2006 году на базе завода ОАО «Уральский трубный завод» начал свою работу РГППУ (Российский государственный профессионально-педагогический университет). В 2007 году на Уральском трубном заводе открыта вторая производственная площадка в результате слияния с Заводом комплексных металлических конструкций.

Географическая характеристика 

Первоуральск находится в центральной части Евразии, в 1375 километрах к востоку от Москвы, в 40 километрах к западу от Екатеринбурга и в 2 километрах к северу от Ревды. Первоуральск и Ревда являются городами второго пояса Екатеринбургской агломерации.

Географические координаты: 56°54' северной широты, 60°00' восточной долготы, 358 м над уровнем моря. Город расположен между горными вершинами Уфалейского горного хребта Уральских гор, к югу от хребта Весёлые горы по берегам реки Большой Шайтанки, на которой при впадении в реку Чусовую в черте города образованы два пруда — Нижний пруд и Верхний пруд. Кроме того в пределах города протекают реки: Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка и Ельничная, на которой в пределах города расположен Пильненский пруд; а также небольшие реки: Пильный Лог, Чёрная (Пахотка), Талица, Магнитная и Ольховка. В черте города есть горы: на западе — Караульная, на востоке — Пильная. На последней расположен горнолыжный курорт. В лесопарковой зоне на востоке от города, в направлении Екатеринбурга, между Первоуральском до Новоалексеевским, проходит граница между Европой и Азией.

Экология 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий города. В 2020 году по результатам наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, были зафиксированы превышения нормативов содержания в атмосферном воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида азота и сероводорода.
В 2020 году отмечается повышенное загрязнение отдельных участков рек из-за дефицита водных ресурсов необходимого качества (до 30-80 % объёма).
На территории Первоуральска зарегистрировано 25 объектов размещения отходов.

Климат 
Климат Первоуральска умеренно континентальный, с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года с холодной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура 1,9 °C. Относительная влажность воздуха — 69,9 %. Средняя скорость ветра — 3,3 м/с. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из северной части России.

Средняя температура воздуха в Первоуральске, по данным многолетних наблюдений, составляет 1,9 °C. Самый холодный месяц в городе — январь  Самый тёплый месяц — июль, его 
Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта—начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля в конце октября — начале ноября.

Население

Предприятия 

Первоуральская промышленность — это производство труб, огнеупоров, соединений хрома, стройматериалов, сварочного оборудования.

Основные предприятия города:
 «Первоуральский новотрубный завод» (входит в группу «ЧТПЗ»)
 Первоуральский динасовый завод
 «Уральский трубный завод» («Уралтрубпром»)
 «Русский Хром 1915»
 ГК «УНИКОМ» (ООО «ЗНПО УНИКОМ», ООО «УНИКОМ») нефтепромысловое оборудование.
 «Первоуральский завод по ремонту горного оборудования»
 «Уралтяжтрубстрой»
 «Первоуральское Рудоуправление»
 «Первоуральский завод комплектации трубопроводов»
 «Завод строительных конструкций и деталей» (Группа компаний «ГЕОСТРОЙ»)
 «Уральский завод стеновых панелей»
 «Первоуральский завод сантехизделий»
 НПП «Уралполимеркомплект»
 «Первоуральский городской молочный завод»
 Птицефабрика «Первоуральская»
 Первоуральский хлебокомбинат (банкрот)
 «Первоуральский Завод радиотелевизионного оборудования» (Группа предприятий «ЗЭТРОН-ТВ»)
 ООО Научно-производственное объединение "Уральское горное оборудование "производитель изделий из износостойкого каменного литья
 ООО НПП «Уником-Сервис»

Транспорт

Железнодорожное сообщение 
Через станцию Первоуральск Свердловской железной дороги проходит Транссибирская магистраль, связывающая Екатеринбург с Пермью, Санкт-Петербургом и Москвой (Курский вокзал и Ярославский вокзал). Через станцию проходят 9 пар пригородных электропоездов по маршрутам Екатеринбург — Кузино, Екатеринбург — Шаля, Екатеринбург — Кордон.

Автобусное сообщение 
Помимо маршрутов в посёлки городского округа Первоуральск, существует сообщение с другими городами: Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Ревдой, Новоуральском, Красноуфимском, Артями (через Нижние Серги, Михайловск), Нязепетровском (через пос. Атиг, Нижние Серги, Михайловск, пос. Оленьи ручьи, с. Тюльгаш), а также с Челябинском.

Городской общественный транспорт включает в себя городские автобусы (Первоуральский автобус), маршрутное такси и городское такси.

Ближайший аэропорт — Кольцово в Екатеринбурге.

Культура 

Первоуральск — крупный культурный центр Свердловской области, имеет развитую инфраструктуру. В Первоуральске находится пять музеев, в том числе действует Инновационный культурный центр, в котором проходят музейные выставки, концерты российских звёзд, прямые трансляции из Свердловской областной филармонии и многое другое.

Централизованная библиотечная система города включает центральную городскую библиотеку и 17 библиотек-филиалов как в самом городе, так и в ряде близлежащих посёлков.

Основные музеи: Исторический музей «Первоуральск», Первоуральский музей восковых фигур, Музей истории Новотрубного завода, Музей трудовой и боевой славы Первоуральска. Работает Театр драмы «Вариант» (бывший дворец культуры им. Ленина «Хромпик») и несколько театральный студий: Первоуральский театр танца «Авиатор» в ТРЦ «Строитель», Первоуральский детский театр эстрады «Изюминка» и театральная студия в ДК «ПНТЗ».

Кинотеатры ГАУК СО «ИКЦ» — кинозал, «Сфера» и «Восход». Также в городе есть два дворца культуры: Дворец культуры Новотрубного завода, Дворец культуры «Огнеупорщик» и «Дом пионеров». Работают контактные зоопарки «Радуга» и контактный зоопарк в ТРЦ «Мегаполис», а также парк «Хаски».

Парки города: Центральный городской парк, парк культуры «Хромпик» и лесопарк «Корабельная роща».

Образование 

 Первоуральский политехникум;
 Первоуральский металлургический колледж.

СМИ 

В Первоуральске развиты все виды средств массовой информации.

Телевидение 
Регулярное телевизионное вещание в городе началось с 1958 года.

В Первоуральске вещают несколько телеканалов: «Первоуральск ТВ (ПТВ)» (Собственное вещание), «Евразия» — сетевой партнёр телеканала 360°; в кабельных и IP-TV-сетях вещает телеканал «Интерра ТВ».

В аналоговой телесети города по состоянию на апрель 2020 года работают 6 эфирных телеканалов: Диапазон МВ: Ю, Канал Disney; Диапазон ДМВ: Евразия / ТНТ, Первоуральск ТВ (ПТВ), Че!, ТНТ4.

Цифровая телесеть в городе представляет собой 2 мультиплекса по 10 общеобязательных федеральных каналов, вещающих по стандарту DVB-T2.

Радиостанции 
В городе доступна сеть радиостанций, вещающих на FM-частотах. По состоянию на октября 2022 года, в городе работают 8 радиостанции.

Печать 
Первые первоуральские газеты — «Вечерний Первоуральск»,"Уральский Трубник", «Хроника», «Толкучка». В 1990-е годы список первоуральских изданий значительно расширился, в Первоуральске издаётся ряд газет и журналов различной направленности — информационные, развлекательные, рекламные и др. С 2009 года в Первоуральске начал выходить еженедельник «Городские вести».

Электронные СМИ 
В Первоуральске работает ряд информационных и новостных порталов: Pervomedia.ru-официальный сайт Телеканала ПТВ Новости Первоуральска, Pervo.ru,Pervouralsk.ru — один из самых старых интернет-порталов Первоуральска, Pervo66.ru, Shaytanka.ru, Первоуральск. РФ.

Спорт 
 Школа тхэквондо (ВТФ) г. Первоуральска
 Футбольный клуб «Динур»
 Хоккейный клуб «Уральский трубник» (хоккей с мячом)
 Дворец водных видов спорта (с большой чашей (50 м) и 10-метровой вышкой)
 Ледовый дворец спорта
 Горнолыжный курорт и Downhill-школа на горе Пильной
 Стадион «Старт» (Старый «Факел»)
 Первоуральский спортивный клуб каратэ «Hangeki»
 Школа бокса им. С. Романова
 Кикбоксинг («Центр детского творчества»)
 Велоспорт («Старт», «Велогор»)
 Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ)
 Спортивная федерация пауэрлифтинга (Силовое троеборье) городского округа Первоуральск
 Центр корейских единоборств «Тангун»

Главы

Примечания

Литература 
 Нина Акифьева. «Первоуральск от завода к городу». Издательско-полиграфическое предприятие «Уральский рабочий». 2015 год. 400 страниц.
 Юрий Дунаев. «Первоуральск» Средне- Уральское книжное издательство, 1982 год.

Ссылки 

 Официальный сайт Администрации городского округа Первоуральск 
 Первоуральский район 
 Старинные фотографии Первоуральска 
 История герба Первоуральска 
 Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области 

Города, основанные в XVIII веке
Переименованные населённые пункты России